Traian (Bacău)
 Traian (Brăila)
 Traian (Ialomița)
 Traian (Olt)
 Traian (Teleorman)

Desambiguação